Hey Girl (Small Faces), een liedje van de Britse rockgroep Small Faces, uitgebracht in 1966
 Hey Girl (theaterproductie), een voorstelling uit 2007